Stefan Pieper (ur. 1 kwietnia 1982 w Winterbergu) – niemiecki skoczek narciarski, reprezentant klubu SK Winterberg. W Pucharze Świata zadebiutował w 2000 w Oberstdorfie, a dwa lata później, także w Oberstdorfie zdobył swoje pierwsze punkty PŚ.

Kariera sportowa 
W 1998 zdobył złoty medal w konkursie drużynowym podczas mistrzostw świata juniorów (w drużynie oprócz niego wystąpili: Frank Löffler, Georg Späth oraz Michael Wagner). W 2002 zwyciężył w klasyfikacji generalnej Letniego Pucharu Kontynentalnego.

W sezonie zimowym 2001/2002 oraz w lecie 2002 wielokrotnie plasował wśród najlepszych 10 skoczków zawodów Pucharu Kontynentalnego. W kolejnym sezonie dostał od Reinharda Hessa powołanie do kadry narodowej. Wystąpił prawie we wszystkich konkursach. 26 lipca 2003 zdobył letnie mistrzostwo Niemiec, wyprzedzając o 2 punkty Svena Hannawalda oraz o 4 punkty Michaela Urhmana i Franka Löfflera. Jego brat Jan także uprawiał skoki narciarskie.

W 2006 zdecydował się zakończyć karierę sportową, a następnie pracował jako trener z drużyną narodową kobiet.

W zawodach Pucharu Świata jego największą lokatą jest zajęcie 12. miejsca 25 stycznia 2003 w Sapporo.

Najdłuższy skok na odległość 208 metrów oddał 15 marca 2006 na skoczni Letalnica w Planicy.

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 1998  Sankt Moritz – 10. miejsce
 Drużynowo
 1998  Sankt Moritz – złoty medal

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium PK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium LPK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1982